Manaia bezeichnet:
Manaia (Taranaki), einen Ort im South-Taranaki-Distrikt in Neuseeland
Manaia (Waikato), ein Ort auf der Coromandel Peninsula in Neuseeland
Manaia (Māori), ein Häuptling in der Mythologie der Māori
Mount Manaia, ein Berg auf der Halbinsel Whangarei Heads bei Whangarei in Neuseeland